Pauni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pauni (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Pauni (ö i Finland, Södra Karelen), Imatra,

Indien 

 Pauni (ort), Maharashtra, Bhandara, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar